«Возвращение живых мертвецов 2» () — американский комедийный фильм ужасов 1988 года режиссёра Кена Видерхорна, продолжение фильма Возвращение живых мертвецов. Премьера фильма состоялась 8 января 1988 года. В США фильм собрал $9 205 924. Хотя фильм заявлен как продолжение, он в значительной степени копирует сюжетную линию первой части.

Сюжет 
Военные перевозят в бочках триоксин. От встряски ослабевает удерживающее бочки крепление на одном из грузовиков. Несколько бочек падает. Одна из них скатывается в воду и уплывает по течению.

После того, как бочка застревает на искусственном заграждении возле кладбища, её находит Джесси Вильсон с приятелями, которые привели его на кладбище, чтобы провести издевательский «обряд посвящения» в их общество. Приятели Джесси запирают его в склепе и отправляются проверить содержимое бочки. Они вводят код, и триоксин вырывается на поверхность, распространяясь по кладбищу. Надышавшись ядовитым газом, подростки с трудом покидают место происшествия.

Джесси нечаянно выпускают из склепа пришедшие туда грабители могил, Эд и Джоуи. Они охотятся за черепами, а попутно снимают с трупов украшения. Невеста Джоуи, Бренда, сторожит машину, на которой они все приехали.

Дома Джесси находит комикс, в котором супергерой Masterman борется с чем-то, вырвавшимся из контейнера, похожего на тот, что он видел. Сбежав от своей старшей сестры Люси и приехавшего по вызову молодого телемастера Тома Эссекса (который оказался её бывшим одноклассником и явно не прочь возобновить знакомство), он в респираторе и водолазных очках возвращается к бочке и записывает телефонный номер, указанный на ней.

Тут на него нападает вылезший из бочки мертвец, но Джесси удаётся столкнуть его в воду. Убегая он видит, как мертвецы восстают из могил. В это время гробокопатели оказываются в окружении оживших мертвецов и пытаются спастись от них вместе с Брендой, которая пришла посмотреть, из-за чего они задержались.

Джесси прибегает домой и пытается предупредить Люси и Тома о мертвецах, но те ему не верят. Сестра запирает его в комнате, однако Джесси сбегает, имитировав пожар, и запирается в комнате родителей, где есть телефон. Джесси набирает телефонный номер с бочки и пытается сообщить о ней военным.

Связь обрывается в тот самый момент, когда трубку берёт полковник Гловер, потому что Эд, Джоуи и Бренда в попытке сбежать на фургоне Тома сбивают телефонный «шкаф», оставив без связи весь квартал. В поисках помощи они забегают в дом Вильсонов. Поначалу им никто кроме Джесси не верит, но затем Эд достает из сумки ожившую голову. Герои начинают укреплять дом, но вскоре понимают, что от такого огромного количества мертвецов не спрятаться. Все вместе они отправляются к соседу, доктору-пенсионеру Менделю, чтобы покинуть место происшествия на его машине и привести помощь.

Подъехав к полицейскому участку, они выясняют, что тот пуст, а улицы города полностью захвачены мертвецами. Тогда они решают отправиться в больницу, чтобы помочь Эду и Джоуи, у которых развиваются признаки сильного отравления. Больница тоже оказывается пустой. Доктор Мендель решает тряхнуть стариной и лично обследовать заболевших. Вскоре он приходит к выводу, что пациенты мертвы, и советует упаковать их в мешки.

Эд и Джоуи почему-то не согласны с поставленным диагнозом, и Бренда увозит их прочь, чтобы найти другого врача. Она подъезжает к военным и просит их выпустить её из города. Когда она уже почти пришла к согласию с ними, Эд набрасывается на военных. Увезя Джоуи с места происшествия, Бренда затем вынуждена бежать от него, так как он хочет отведать её мозгов. Но вскоре она прекращает сопротивление и соглашается исполнить желание возлюбленного.

Остальные в компании с доктором отправляются на медицинской машине к выезду из города, но военные не пропускают их и открывают огонь. Убегая, герои видят, как один из мертвецов погибает от удара электротоком. Это даёт им идею заманить мертвецов на электростанцию при помощи телячьих мозгов с мясокомбината, и там прикончить всех разом.

Особенности 

 В DVD-версии фильма заменены многие музыкальные композиции, включая звучащую при восстании живых мертвецов из могил. По словам Кена Видерхорна, это было сделано из-за проблем с правами на распространение музыки из театральной версии фильма на территории США.
В этой части мертвецы становятся ещё более похожими на живых людей. Теперь они могут разъезжать по городу на машинах.
 В фильме Возвращение живых мертвецов выстрел в голову не мог убить живого мертвеца, единственный способ избавиться от него — сжечь дотла. В сиквеле появляется ещё один способ: мертвецы умирают от электротока высокого напряжения.
 Некоторые статисты получили двойную оплату за то, что им пришлось есть настоящие телячьи мозги в кадре.
 Сценарий Кена Видерхорна был написан ещё до выхода первой части живых мертвецов, как один из вариантов её. После выхода первого фильма его просто адаптировали, чтобы превратить его в сиквел.
 Когда герои едут в больницу, то один из них произносит, что ему кажется, что всё это уже было. Это можно посчитать отсылкой к первому фильму, так как оба актёра, игравшие гробокопателей, участвовали в нём, более того у их героев была аналогичная судьба.
 Когда живые мертвецы начинают погибать от тока высокого напряжения, в кадре появляется зомби в костюме, похожем на костюм Майкла Джексона в фильме Thriller.

В ролях 
 Майкл Кенуорти — Джесси Уилсон
 Джеймс Карен — Эд
 Том Метьюз — Джоуи
 Сюзанн Снайдер — Бренда
 Дана Эшбрук — Том Эссекс
 Марша Дайтлайн — Люси Уилсон
 Митч Пиледжи — Сардж
 Джонатан Терри — полковник Гловер
 Тор Ван Линген — Билли
 Фил Брунс — Доктор Мандель

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы о зомби
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы-сиквелы
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы о серийных убийцах